Gaston Arel (1928-2021), organiste et professeur québécois ;
Jack Arel (1943-), compositeur français ;
Julie Arel (1947-), auteur-compositeur-interprète québécoise.

Toponymie
 Arel est le nom allemand et luxembourgeois de Arlon en province de Luxembourg en Belgique.